Вилле́р-Пате́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Монбозон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70565.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 28 км северо-восточнее Безансона, в 18 км к югу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Отуазон (). Около половины территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 40 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 21 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 15 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 63,2 %). Из 15 активных жителей работали 15 человек (7 мужчин и 8 женщин), безработных не было. Среди 6 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 3 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона